Миха́йлово (Миха́йловка) — (до 1615 года Стриге, до 1938 года Эжернингкен, ; в 1938—1946 годах Нойпассау, ) — посёлок в Гусевском городском округе Калининградской области. Является административным центром Михайловского сельского поселения. Население —  чел. ().

География 

Посёлок расположен в 7 километрах северо-западнее Гусева на берегу живописного ледникового озера Дубовское. Недалеко от Михайлово находится Майское лесничество. В посёлке имеется современный клуб, библиотека, фельдшерский пункт, магазин, общеобразовательная школа. В школе имеется оборудован компьютерный класс. Каждый год летом при школе работает детский оздоровительный лагерь дневного пребывания.

История 
Первое упоминание относится к 1565 году. В 1938 году был переименован в Нойпассау. До 1945 года Эжернингкен входил в состав адм. округа () и прихода () Гервен, района () и прав. округа () Гумбиннен, гау Надровия, Восточной Пруссии, Германия. С 1945 года входил в состав РСФСР СССР. Ныне в составе России. В 1946 году Эшернингкен был переименован в Михайловку. С 1947 года посёлок относился к Покровскому сельскому совету. 30 июня 2008 года стал административным центром образованного в ходе административной реформы в Российской Федерации Михайловского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Гусевского района